San Nacaro ima više značenja:
 San Nacaro (Alesandrija)
 San Nacaro (Benevento)
 San Nacaro (Izernija)
 San Nacaro (Parma)
 San Nacaro (Pjačenca)